Kopanice čili kopanina je pole na příkrém svahu nebo též v lese, které nelze orat a obdělává se jen kopáním rýči a motykami.

Název Kopanice má více míst:

 Moravské Kopanice – oblast Moravského Slovácka
 Kopanice (Prievidza) – městská část slovenského města Prievidza
 Kopanice (Rača) – místní část městské části Rača v Bratislavě
 Kopanice (Slovensko) – tradiční region Slovenska
 Kopanice (Hodruša-Hámre) – část slovenské obce Hodruša-Hámre
 Kopanice (Makov) – část slovenské obce Makov
 ulice v Bratislavě
 ulice ve slovenském městě Žilina
 Kopanice (potok), potok v okresech Hodonín a Břeclav, přítok Kyjovky

Reference

Související články 
 Kopaničářství
 Kopaničářské nářečí
 Kotáry
 Karpatská kultura